A Liga Portuguesa de Basquetebol (Seniores) de 2012/2013 foi a 80ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 11 (13) equipas, em duas fases. O Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube Barreirense desistiram antes do início da competição. O Sport Lisboa e Benfica conquistou o seu 24º Título. (2º consecutivo - Bicampeão).

Primeira Fase

Clasificação Fase Regular

Note: O Futebol Clube do Porto e o Futebol Clube Barreirense desistiram antes de iniciar o Campeonato.

Calendário Fase Regular

Segunda Fase

Play-offs

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4076&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=4076&layout=resultados

http://www.fpb.pt/fpb2014/start_fpb_2014